Rudawka kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Rudaŭka, ort, Minsks voblast,

Polen 

 Rudawka (vattendrag i Polen), Lillpolens vojvodskap, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar